Cmentarz radziecki pod Toruniem – cmentarz wojskowy, na których pochowano jeńców wojennych z II wojny światowej, głównie Rosjan.

Lokalizacja 
Cmentarz znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka, w sąsiedztwie granicy administracyjnej Torunia.

Historia 

Cmentarz powstał po II wojnie światowej, w miejscu masowych grobów ofiar hitleryzmu, którymi byli głównie jeńcy wojenni, głównie Rosjanie, z pobliskiego obozu - Stalag XX C. Wśród nich byli także Amerykanie, Anglicy, Holendrzy i Włosi. Ekshumację ofiar przeprowadzono w 1948 roku. 

W 1969 roku w sąsiedztwie cmentarza odsłonięto pomnik ku czci pomordowanych, zaprojektowany przez Witolda Marciniaka. Składa się on z dziesięciometrowej kolumny z płaskorzeźbą sierpa i młota (w przeszłości była też czerwona gwiazda, dziś usunięta) oraz z niższego postumentu, na którym wyrzeźbiono dwie leżące postacie zamęczonych na śmierć jeńców.

Cmentarz w 1987 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Charakterystyka 
Na cmentarzu spoczywa 10 000 jeńców narodowości rosyjskiej, 519 żołnierzy armii radzieckiej poległych w 1945 roku oraz 481 jeńców innych narodowości. (informacje o pochowanych znajdują się w urzędzie gminy w Wielkiej Nieszawce) Groby mają postać wydzielonych kwater, każda z niewielkim kamieniem pamiątkowym z czerwoną gwiazdą. W centralnym punkcie cmentarza znajduje się tablica z napisem: POLEGŁYM OFIAROM FASZYZMU.

Zobacz też 
 Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej w Toruniu
 Cmentarze w Toruniu
 Fort VII Twierdzy Toruń
 Niemiecki obóz przesiedleńczy w Toruniu
 Cmentarz na Barbarce w Toruniu
 Zbrodnia w Barbarce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Informacje na temat Stalagu XXA/XXC na stronie Muzeum Historyczno Wojskowego w Toruniu

Cmentarze z II wojny światowej w województwie kujawsko-pomorskim
Mała Nieszawka
W